El término Rod puede tener diferentes significados:

 Rod, unidad de medida anglosajona;
 Rod, a criaturas de criptozoología;
 Rod, una deidad masculina de la fertilidad y lazos de sangre en la mitología eslava;
 Rod, un personaje del anime Kodai Ōja Kyōryū King;
 Siglas de una serie de novelas ligeras, adaptadas a manga y anime, Read or Die; o
 Rod, baterista de Sight of Emptiness